Visco - designação comum às plantas do gênero Viscum, da família das viscáceas;
Visco - Viscum album, uma planta dioica;
Visco - Acacia visco, uma árvore da família das leguminosas
Visco - uma comuna italiana.

Veja Também
Visgo

Desambiguação